Sofa steht für:
 Sofa, ein mehrsitziges gepolstertes Sitz- und Liegemöbel
 Sofa Sound, Musikstudio und Lyrikverlag von Peter Hammill
 Sofa No. 1, Song auf One Size Fits All (1975) von Frank Zappa
 Sofa No. 2, Song auf One Size Fits All (1975) von Frank Zappa
 Sofa Song, Song auf Inside In/Inside Out (2006) von The Kooks

Sofa ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmed Sofa (1943–2001), bangladeschischer Schriftsteller, Denker und Dichter

SoFA steht für:
 Standards of Fundamental Astronomy, Softwarebibliothek der IAU für astronomische Berechnungen
 Statement of Financial Affairs, gemäß Insolvenzrecht (Vereinigte Staaten)  durch das beantragende Unternehmen einzureichende Unterlagen
 Status of Forces Agreement, völkerrechtliche Vereinbarung

SOFA steht für:
 THE SOFA, Buch 1 des sechsbändigen englischen Gedichtbands THE TASK, A POEM (1785) von William Cowper (Dichter)
 Simulation Open Framework Architecture, Open-Source-Framework für dynamische Realzeit-Simulationen insbesondere für medizinische Anwendungen
 Spatially Oriented Format for Acoustics, Dateiformat gemäß Standard AES69-2015 zum Speichern von „spatially oriented acoustic data“ wie z. B. Head-Related Transfer Functions

Siehe auch:
 Sofaproblem
 Behind the Sofa
 SOFA-Score
 Le Sopha
 Couch
 Kanapee
 

SOFA